Übersinnliches steht für:

 paranormale Ereignisse oder Erlebnisse, siehe Paranormologie 
 übernatürliche Wirklichkeit im philosophischen oder religiösen Zusammenhang, siehe Supranaturalismus und Transzendenz